Sarda, Sardá y Sardà hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Animales
 Género de los bonitos: Sarda
 Sarda sarda
 Sarda australis
 Sarda chiliensis chiliensis
 Sarda chiliensis lineolata
 Sarda orientalis
 Bermejuela salmantina o sarda: Achondrostoma salmantinum.
 Hyla sarda, ranita sarda.
 Sylvia sarda, curruca sarda.

Plantas
 Nombre común de la planta Quercus coccifera.

Cerdeña
Classica Sarda, carrera ciclista italiana.
L'Unione Sarda, periódico italiano.
lengua sarda, lengua románica hablada en la isla y región autónoma de Cerdeña.
Liga Sarda, movimiento independentista.

Personas
Andrés Sardá
Andrés Sardá Sacristán
Félix Sardá y Salvany
Javier Sardà
Juan Sardá Dexeus
Joan Sardà i Lloret
José Sardá
Josep Soler i Sardà
Miguel Ángel del Pino Sardá
Rosa Maria Sardà

Además
Maternidad Sardá, hospital público en Buenos Aires.